Agassiz puede hacer referencia a:
 Agassiz, cráter del planeta Marte.
 (2267) Agassiz, un asteroide descubierto en 1977.
 Lago Agassiz, un desaparecido lago glacial prehistórico en Canadá.
 Agassiz, un cerro de la cordillera de los Andes, en el límite fronterizo entre la Argentina y Chile en la Patagonia.
 Louis Agassiz (1807-1873), naturalista suizo.